Січне́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Січневий провулок — провулок у місті Дніпро.
 Січневий провулок — провулок у місті Запоріжжя.
 Січневий провулок — провулок у місті Одеса.

 Січневий провулок — колишня назва Микільського провулку в місті Києві.
 Січневий провулок — колишня назва провулку Петра Саранчука в місті Миколаїв.

Провулки